Die National League Championship Series 2014 (NLCS), in der Sportart Baseball, fand zwischen dem 11. und 16. Oktober 2014 statt. In ihr traten die Sieger der National League Division Series 2014 gegeneinander an, um den Gewinner der National League und damit ihren Vertreter in der World Series 2014 zu ermitteln.

Modus und Teilnehmer 

Es handelt sich um eine Best-of-Seven Serie.

Weg in die Championship Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2014, NLWC 2014, ALWC 2014, NLDS 2014, ALDS 2014, ALCS 2014, World Series 2014

Die Postseason 2014 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht 

* - wenn notwendig

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
11. Oktober 2014, 20:00 EDT, Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 2 
12. Oktober 2014, 20:00 EDT, Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 3 
14. Oktober 2014, 16:00 EDT, AT&T Park in San Francisco, Kalifornien

Spiel 4 
15. Oktober 2014, 20:00 EDT, AT&T Park in San Francisco, Kalifornien

Spiel 5 
16. Oktober 2014, 20:00 EDT, AT&T Park in San Francisco, Kalifornien

Zusammenfassung der Ergebnisse 
NLCS 2014 (4–1): San Francisco Giants besiegen St. Louis Cardinals

Zuschauer insgesamt: 222.543  Durchschnittliche Zuschauerzahl:44.509

Einzelnachweise

Weblinks 
 2014 Postseason | MLB.com

2014
Baseball 2014
Sportveranstaltung in St. Louis
Sportveranstaltung in San Francisco
San Francisco Giants
St. Louis Cardinals
Baseballwettbewerb